Пол А́ндерсон (): Андерсон, Пол Томас (род. 1970) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Андерсон, Пол Уильям (, 1926—2001) — американский писатель-фантаст.
 Андерсон, Пол Уильям Скотт (род. 1965) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Андерсон, Пол (род. 1978) — британский актёр.
 Андерсон, Пол Эдвард (1932—1994) — американский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 1956 в тяжёлом весе.
 Андерсон, Пол (род. 1988) — английский футболист.